Кандела (кд, cd) — одиниця вимірювання сили світла системи SI, є однією з семи базових одиниць.
 Кандела () — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Фоджа.